Als Hamsterratte werden verschiedene Nagetiere bezeichnet:
 Hamsterratten die Unterfamilie Cricetomyinae aus der Familie Nesomyidae 
 Riesentaschenratte die Art Orthogeomys grandis aus der Familie der Taschenratten